Манкејто има више значења:
 Манкејто (Канзас)
 Манкејто (Минесота)